Nieuwe Poort (Jeruzalem), een 19e eeuwse stadspoort die toegang geeft tot de christelijke wijk van Jeruzalem.
 Nieuwe Poort (Middelburg), een 19e eeuwse stadspoort in Middelburg
Nieuwe poort (Olomouc), een niet meer bestaande stadspoort in de Tsjechische stad Olomouc
Nieuwe Poort (Słupsk), een stadspoort in de Poolse stad Słupsk
Nieuwe Poort (poort in Venlo), een (historische) stadspoort in de Nederlandse stad Venlo
 Nieuwe Poort (straat in Venlo), een straat in Venlo, vernoemd naar een historische stadspoort met deze naam